Байгузинский сельсовет — муниципальное образование в Ишимбайском районе Башкортостана.

История 

В соответствии с законом «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Администрация 
Администрация находится по адресу: 453223, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с. Кинзебулатово, ул. Трубная, д. 1.

Экономика 
На территории сельсовета находится Кинзебулатовское нефтяное месторождение (открыто в июле 1943 г.), Байгузинское месторождение глауконитовых песков (открыто в 1943 г.), Байгузинское месторождение бурых углей (открыто в 1943 г.), Байгузинское месторождение кварцевых песков (открыто в 1943 г.)

Сельское хозяйство 
По состоянию на 01.01.2011 года в границах сельсовета располонались 10 КФХ на площади 368,412 га, в том числе сельхозугодий 364,332 га, из них пашни 138 га:
 КФХ «Нектар» площадью 5 га. пашни на праве пожизненного наследуемого владения. Право оформлено согласно государственного акта РБ — 28 — 000487,
 КФХ «Юлай» Валишин С. М. 5 га. пашни на праве пожизненного наследуемого владения,
 КФХ «Тайрук» Умергалин И. С. площадью 20 га, имеется Договор аренды, срок аренды не истек.
 КФХ «Бакса» Абдиев А. Б. площадью 100га, из них 80 га. пашни, 20 пастбище, имеется Договор аренды. КФХ «Заннятов» площадью 0,397 га,
 КФХ «Галлеев М. М.» площадью 21,43 га,
 КФХ «Кильмухаметов» площадью 16 га. сенокосов.
 КФХ площадью 7,5533 га. в том числе пастбищ 3,1533 га. под водой (пруд) 4,4 га, право аренды оформлено.
 КФХ Кузнецов В. Л. площадью 2 га. пастбищ на праве аренды.
 КФХ «Давлеткилдова» площадью 30,9320 га., в том числе пашни 28 га, сенокоса 2,9320 га на праве аренды.
 ООО «Нива», в котором трудится больше 30 человек. Используя самые современные технологии, применяя новейшее технологическое оборудование при возделывании зерновых, предприятие ежегодно занимает лидирующее место среди сельскохозяйственных предприятий района, получает урожайность в пределах 24-28 ц с га. Наряду с производством зерна, мяса, развиваются такие направления, как заготовка и распиловка леса. Предприятие выполняет социальные заказы: по очистке дорог от снега в зимний период, вспашке огородов, заготовке и продажи соломы, фуражного зерна, комбикормов населению.

Известные уроженцы 
 Бердин, Галей Иркабаевич (5 марта 1907 — 25 октября 1973) — Герой Советского Союза.
 Галимов Баязит Сабирьянович, (1942 г. р.) — доктор философских наук (1989), профессор, заслуженный деятель науки Республики Башҡортоставн (1997), проректор БГУ (1989—2005);

Источники 

Муниципальные образования Ишимбайского района
Сельские поселения Башкортостана